De samenstelling van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1868-1871 biedt een overzicht van de Tweede Kamerleden in de periode na de Tweede Kamerverkiezingen van 22 januari 1868. De zittingsperiode ging in op 25 februari 1868. 

Nederland was verdeeld in 39 kiesdistricten. Om een district te winnen moest een kandidaat de absolute meerderheid van uitgebrachte stemmen verwerven. Indien nodig werd een tweede verkiezingsronde gehouden tussen de twee hoogstgeplaatste kandidaten uit de eerste ronde. Om de twee jaar werd de helft van de Tweede Kamer vernieuwd, om die reden vonden op 8 juni 1869 periodieke verkiezingen plaats.

Gekozen bij de verkiezingen van 22 januari en 4 februari 1868

Liberaal (21 zetels)
Sybrand van Beyma thoe Kingma
François Willem Cornelis Blom
Philippus van Blom
Pieter Philip van Bosse
Jacob Leonard de Bruyn Kops
Albertus van Delden
Isaäc Dignus Fransen van de Putte
Johan Herman Geertsema Czn.
Michel Henry Godefroi
Sybrand Hingst
Willem Jonckbloet
Hyacinthus Constantinus Fredericus Kerstens
Antony Moens
Albertus van Naamen van Eemnes
Lucas Oldenhuis Gratama
Geert Reinders
Jan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt
Ludolph Anne Jan Wilt Sloet van de Beele
Willem Adriaan Viruly Verbrugge
Schelte Wybenga
Jan Freerks Zijlker

Conservatieven (19 zetels)
Warnardus Cornelis Mathildus Begram
François de Casembroot
Jan Karel van Goltstein
Willem van Goltstein van Oldenaller
Ernest Louis van Hardenbroek van Lockhorst
Willem van der Hucht
Herman Albrecht Insinger
Jacob Kalff
Nicolaas Pieter Jacob Kien
Daniël Koorders
Johannes van Kuyk
Willem Frederik Carel van Lidth de Jeude
Evert du Marchie van Voorthuysen
Johannes Leonardus Nierstrasz C.Jzn.
Gerlach Cornelis Joannes van Reenen
Jan Jacob Rochussen
Gerrit Simons
Cornelis Ascanius van Sypesteyn
Pieter Hendrik Taets van Amerongen tot Natewisch

Thorbeckianen (18 zetels)
Charles Antoine de Bieberstein Rogalla Zawadsky
Pieter Blussé van Oud-Alblas
Johannes Baptista Bots
Karel Lodewijk Joseph Cornelis
Jacob Dam
Willem Hendrik Dullert
Gerard Dumbar
Daniël van Eck
Gerrit Adriaan Fokker
Norbertus Reinerus Henricus Guljé
Jan Heemskerk Bzn.
Petrus Joannes Jacobus Hollingerus Pijpers
Jacob Johan van Kerkwijk
Lambertus Eduard Lenting
Gijsbertus Martinus van der Linden
Paul Therèse van der Maesen de Sombreff
Johan Rudolph Thorbecke
Rembertus Westerhoff

Conservatief-Katholieken (8 zetels)
Ferdinand Hendrik Hubert Borret
Johannes Maria Benedictus Josephus van der Does de Willebois
Leopold Haffmans
Christianus Joannes Antonius Heydenrijck
Joannes Antonius Christianus Arnoldus van Nispen van Sevenaer
Petrus Johannes Antonius Smitz
Johannes Baptista Arnoldus Josephus Maria Verheyen
Franciscus Johannes Emilius van Zinnicq Bergmann

Conservatief-Liberaal (3 zetels)
Jeronimo de Bosch Kemper
Menso Johannes Pijnappel
Carel Marius Storm van 's Gravesande

Conservatief-Protestants (3 zetels)
Willem Maurits de Brauw
Cornelis van Foreest
Mari Aert Frederic Henri Hoffmann

Antirevolutionairen (3 zetels)
Jan Willem Gefken
Pieter Hendrik Saaymans Vader
Otto van Wassenaer van Catwijck

Bijzonderheden
 In 8 kiesdistricten was een herverkiezing nodig vanwege het niet-behalen van de absolute meerderheid door de hoogst geëindigde kandidaat. Deze tweede ronde werd op 4 februari 1868 gehouden.
 Normaal gezien had ook in het kiesdistrict Amsterdam een herverkiezing moeten plaatsvinden, maar de twee overgebleven kandidaten, Johan Rudolph Thorbecke (thorbeckianen) en Pieter Philip van Bosse (liberalen), opteerden voor respectievelijk Assen en Dordrecht en bedankten voor de tweede stemronde. Als gevolg hiervan werd op 13 februari 1868 een tussentijdse verkiezingen gehouden in Amsterdam, waarbij Jan Heemskerk Bzn. (thorbeckianen) werd verkozen. 
 Willem Hendrik Dullert (thorbeckianen) raakte verkozen in twee kiesdistricten, Arnhem en Groningen. Hij opteerde voor Arnhem, als gevolg hiervan vond op 20 februari 1868 een nieuwe verkiezing plaats in Groningen, waarbij Johan Herman Geertsema Czn. (liberalen) werd verkozen.
 Jeronimo de Bosch Kemper (conservatief-liberalen) raakte verkozen in twee kiesdistricten, Hoorn en bij de tweede stemronde eveneens in Haarlem. Hij opteerde voor Hoorn, als gevolg hiervan vonden op 25 februari en 10 maart 1868 verkiezingen plaats in Haarlem. In de tweede stemronde werd Daniël Koorders (conservatieven) verkozen. Hij werd op 14 maart 1868 geïnstalleerd.

Tussentijdse mutaties

1868
 2 maart: Jan Freerks Zijlker (liberalen) overleed. Vanwege problemen met zijn gezondheid was hij na de verkiezingen van 22 januari 1868 nog niet formeel geïnstalleerd. Op 31 maart en 14 april dat jaar werden tussentijdse verkiezingen gehouden in Appingedam. In de tweede stemronde werd Derk de Ruiter Zijlker verkozen, die op 21 april 1868 werd geïnstalleerd.
 3 juni: Pieter Philip van Bosse (liberalen) nam ontslag om minister van Financiën te worden in het kabinet-Van Bosse-Fock. Als gevolg hiervan werden op 23 juni en 7 juli dat jaar tussentijdse verkiezingen gehouden in Dordrecht. In de tweede stemronde werd Marinus Bichon van IJsselmonde (antirevolutionairen) verkozen, die op 22 september 1868 werd geïnstalleerd.
 17 november: Gerrit Simons (conservatieven) overleed. Daarom werden op 15 en 29 december dat jaar tussentijdse verkiezingen gehouden in Gorinchem. In de tweede stemronde werd Jan Heemskerk Azn. verkozen, die op 9 februari 1869 werd geïnstalleerd.

1869
 24 januari: Johan Herman Geertsema Czn. (liberalen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot lid van de Raad van State. Bij een tussentijdse verkiezing op 16 februari dat jaar in Groningen werd Samuel van Houten verkozen, die op 24 februari 1869 werd geïnstalleerd.
 26 januari: Daniël Koorders (conservatieven) overleed. Bij een tussentijdse verkiezing op 16 februari dat jaar in Haarlem werd Charles Jean François Mirandolle (liberalen) verkozen, die op 20 februari 1869 werd geïnstalleerd.
 24 februari: Geert Reinders (liberalen) overleed. Als gevolg hiervan werden op 24 maart en 7 april dat jaar tussentijdse verkiezingen gehouden in Zuidhorn. In de tweede stemronde werd Nicolaas Olivier verkozen, die op 19 april 1869 werd geïnstalleerd.
 15 april: Hyacinthus Constantinus Fredericus Kerstens (liberalen) nam ontslag vanwege zijn herbenoeming tot griffier van het kantongerecht in Boxmeer. Bij een tussentijdse verkiezing op 7 mei dat jaar in Boxmeer werd Kerstens herkozen. Hij werd op 11 mei 1869 geïnstalleerd.
 8 juni: bij periodieke verkiezingen werd de helft van de Tweede Kamer verkozen. In respectievelijk Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Breda en Zwolle werden Cornelis van Foreest (conservatief-protestanten), Jan Karel van Goltstein (conservatieven), Menso Johannes Pijnappel (conservatief-liberalen), Petrus Joannes Jacobus Hollingerus Pijpers (liberalen) en Jan Willem Gefken (antirevolutionairen) verslagen door respectievelijk Willem Jan Knoop (liberalen), Jan Willem van Loon (antirevolutionairen), Michiel Johan de Lange (liberalen), Aloysius Franciscus Xaverius Luyben (conservatief-katholieken) en Johannes Albertus Sandberg (liberalen). Jan Jacob Rochussen (conservatieven), Jeronimo de Bosch Kemper (conservatief-liberalen) en Willem Frederik Carel van Lidth de Jeude (liberalen) waren dan weer geen kandidaat meer in respectievelijk Amsterdam, Hoorn, Roermond en Tiel, in hun plaats werden respectievelijk Thomas Joannes Stieltjes (liberalen), Dirk van Akerlaken (liberalen) en Johannes Jerphaas Hasselman (conservatieven) verkozen. Alle verkozenen werd op 20 september geïnstalleerd.
 8 juni: op die dag werden eveneens vijf nieuwe Tweede Kamerleden verkozen, waardoor het aantal leden van dit parlement steeg van 75 naar 80. In Boxmeer werd Leopold Haffmans (conservatief-katholieken) verkozen, in Brielle Karel Anton Rombach (thorbeckianen), in Sneek Wieger Hendrikus Idzerda (thorbeckianen) en in Tiel Theo van Lynden van Sandenburg (conservatief-protestanten). In Haarlemmermeer haalde geen enkele kandidaat een absolute meerderheid, hierdoor was daar op 22 juni een tweede stemronde nodig, waarbij Jan Willem Hendrik Rutgers van Rozenburg (liberalen) werd verkozen. Haffmans, Idzerda en van Lynden van Sandeburg werden op 20 september 1869 geïnstalleerd, Rombach en Rutgers van Rozenburg op 21 september.
 22 juni: in de kieskringen Gouda, Leiden, Roermond en Zuidhorn vond een tweede stemronde plaats vanwege het niet-behalen van de absolute meerderheid door de hoogst geëindigde kandidaat. In Roermond werd Willem Hubert Pijls (conservatief-liberalen) verkozen ter vervanging van Leopold Haffmans (conservatief-katholieken), die zich geen kandidaat meer stelde in dit kiesdistrict. Hij werd op 21 september 1869 geïnstalleerd.
 20 september: Gerlach Cornelis Joannes van Reenen (conservatieven) vertrok uit de Tweede Kamer. Bij een tussentijdse verkiezing op 12 oktober 1869 in Amsterdam werd Eduard Herman s' Jacob verkozen als zijn opvolger. Hij werd op 18 oktober dat jaar geïnstalleerd.
 12 november: Nicolaas Olivier (liberalen) overleed. Bij een tussentijdse verkiezing op 8 december 1869 in Zuidhorn werd Eppo Cremers verkozen als zijn opvolger. Hij werd op 13 december dat jaar geïnstalleerd.

1870
 13 januari: Michel Henry Godefroi (liberalen) nam ontslag om persoonlijke redenen. Bij een tussentijdse verkiezing op 8 februari dat jaar in Amsterdam werd Gerlach Cornelis Joannes van Reenen (conservatieven) verkozen als zijn opvolger. Hij werd op 21 februari 1870 geïnstalleerd.
 23 juli: Willem Jan Knoop (liberalen) vertrok uit de Tweede Kamer omdat hij als officier in actieve dienst trad naar aanleiding van de mobilisatie met betrekking tot de Frans-Duitse Oorlog. Om die reden werden op 16 en 30 augustus dat jaar tussentijdse verkiezingen gehouden in Alkmaar. In de tweede stemronde werd Knoop verslagen door Cornelis van Foreest (conservatief-protestanten), die op 20 september 1870 werd geïnstalleerd.
 26 augustus: Johannes Baptista Bots (thorbeckianen) nam ontslag vanwege zijn herbenoeming tot kantonrechter in Helmond. Bij een tussentijdse verkiezing op 20 september dat jaar in Eindhoven werd Bots herkozen, waarna hij op 27 september 1870 werd geïnstalleerd.
 17 september: Gerrit Adriaan Fokker (thorbeckianen) vertrok uit de Tweede Kamer. Bij een tussentijdse verkiezing op 11 oktober dat jaar in Middelburg werd Johannes Tak van Poortvliet (liberalen) verkozen als zijn opvolger. Hij werd op 21 oktober 1870 geïnstalleerd.
 3 oktober: Cornelis van Foreest (conservatief-protestants) nam ontslag omdat hij zijn voorganger Willem Jan Knoop de kans wilde geven om zich opnieuw verkiesbaar te stellen. Knoop wilde echter niet ingaan op het voorstel van Foreest en nadat Foreest bij de tussentijdse verkiezing in Alkmaar op 23 oktober 1870 zijn tegenkandidaat versloeg, werd hij op 8 november dat jaar geïnstalleerd.

1871
 3 januari: Pieter Blussé van Oud-Alblas (thorbeckianen) nam ontslag om minister van Financiën te worden in het kabinet-Thorbecke III. Bij een tussentijdse verkiezing op  31 januari dat jaar in Dordrecht werd Jan Pieter Bredius verkozen, die op 28 februari 1871 werd geïnstalleerd.
 4 januari: Johan Rudolph Thorbecke (thorbeckianen) nam ontslag om minister van Binnenlandse Zaken te worden in het kabinet-Thorbecke III. Bij een tussentijdse verkiezing op 31 januari dat jaar in Assen werd Hendrik Jan Smidt (liberalen) verkozen, die op 3 maart 1871 werd geïnstalleerd.
 18 maart: Karel Lodewijk Joseph Cornelis (thorbeckianen) nam ontslag vanwege zijn herbenoeming tot officier van Justitie bij de arrondissementsrechtbank van Roermond. Bij een tussentijdse verkiezing op 11 april dat jaar werd Cornelis verslagen door Jan Hendrik Arnoldts (conservatief-katholieken), die op 18 april 1871 werd geïnstalleerd.
 20 mei: Jacob Kalff (conservatieven) nam ontslag. Bij de algemene verkiezingen van 13 juni 1871 werd Barend Brouwer (liberalen) in Almelo verkozen als zijn opvolger. Hij werd op 24 juni dat jaar geïnstalleerd.

Zie ook 
 Samenstelling Tweede Kamer 1866-1868
 Samenstelling Tweede Kamer 1871-1875
 Kabinet-Van Zuylen van Nijevelt
 Kabinet-Van Bosse-Fock
 Kabinet-Thorbecke III

1868-1871
Nederlandse politiek in 1868
Nederlandse politiek in 1871